Никола́й Никола́евич Ковалёв:
 Ковалёв, Николай Николаевич (1908—2003) — член-корреспондент АН СССР / РАН, Герой Социалистического Труда.
 Ковалёв, Николай Николаевич (1914—1986) — старшина, Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Николай Николаевич (1937—2021) — советский и российский художник.